A Cracké 2016-os futó kanadai televíziós számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelynek rendezői Patrick Beaulieu és Edouard Tremblay. 

Kanadában  2016. szeptember 5-én mutatták be a Teletoon-on  Magyarországon a Disney Channel tűzte műsorra 2017. január 3-án.

Ismertető

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 

 
 Hivatalos weboldal 

2016-ban bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
2016-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok